Antimoon(III)oxide, Sb2O3
 Antimoon(V)oxide, Sb2O5
 Diantimoontetraoxide, Sb2O4, een verbinding met in gelijke hoeveelheden zowel Sb(III) als Sb(V)